ИПМ:

 ИПМ РАН — Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша в Москве
 ИПМех РАН — Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского в Москве
 ИПМ — Институт проблем мониторинга окружающей среды в Обнинске, входит в состав НПО «Тайфун»